Гумниште може бити:

 Гумниште (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Гумниште (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Гумниште (планина), планина